Географический центр Пензенской области — точка, равноудалённая от северной и южной, а также от западной и восточной границ Пензенской области, имеет географические координаты 53,166667° северной широты и 44,566667° восточной долготы. Находится в 26 км к западу от города Пензы, на небольшом острове на реке Пензятке, к западу от села Дубенское и к северу от села Загоскино.

26 декабря 1959 года Лухменско-Майданский сельсовет был передан из состава Нижнеломовского района Пензенской области в состав Инсарского района Мордовской АССР. С того дня границы Пензенской области ни разу не изменялись. Это значит, что никуда не перемещался и её географический центр.

20 декабря 1959 года было проведено мероприятие по определению географического центра Пензенской области. Эта идея принадлежала руководителю туристического клуба «Сосенки» Доброчинникову Павлу Петровичу. 52 добровольца проделали огромную работу, благодаря которой стало известно место, где находится географический центр Пензенской области.

31 мая 2008 года в здании школы села Загоскино открылся «Музей географического центра Пензенской области».

Примечания

Ссылки 
 Музей Географического центра Пензенской области
География Пензенской области
Географические центры
Пензенский район